Юин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юин, Мартин-Люк (1836—1866) — святой Римско-Католической Церкви, священник и мученик.
 Юин, Эмманюэль (род. 1963) — французская танцовщица и хореограф.